Geografia:
 Winnetka (Los Angeles), barri de Los Angeles (Califòrnia)
 Winnetka (Illinois), localitat estatunidenca

 Miscel·lània: Mètode Winnetka, sistema d'ensenyament individualitzat